Хо́рева — фамилия, женская форма фамилии . Известные носительницы:
 Хорева, Мария — артистка балета, солистка Мариинского театра и популярный инстаграм-блогер. 
 Хорева, Наталья Владимировна (род. 1986) — российская саночница, участница зимних Олимпийских игр в Ванкувере и в Сочи.